Артикуло Веинтисијете Конститусионал има више значења:

 Артикуло Веинтисијете Конститусионал (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Артикуло Веинтисијете Конститусионал (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику